Lewandowski (; en femenino Lewandowska y en plural Lewandowscy) es un apellido de origen polaco. En otros idiomas puede ser transliterado como Lewandowsky, Levandovski, Levandovsky, Levandovskyy, Levandoski o Levandovskiy. Es el séptimo apellido polaco más común en Polonia (93.404 personas in 2009).

Lewandowski puede referirse a:

 Anthony Levandowski, ingeniero francoestadounidense.
 Corey Lewandowski, comentarista y operador político estadounidense.
 Grzegorz Lewandowski, futbolista polaco nacido en 1969.
 Janusz Lewandowski, economista y político polaco.
 Marcin Lewandowski, atleta polaco.
 Mariusz Lewandowski, futbolista polaco nacido en 1979.
 Ricardo Lewandowski, jurista y magistrado brasileño.
 Robert Lewandowski, futbolista polaco nacido en 1988.

Referencias 

Apellidos polacos